Fockenberg kann stehen für:

 Winfried Fockenberg (* 1945), deutscher Jurist und Politiker

 Fockenberg (Welzheimer Wald), 517 m, Bergsporn im Welzheimer Wald beim Weiler Voggenberg der Gemeinde Alfdorf im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Fockenberg (Spessart), Bergsporn im Spessart beim Ort Breunsberg der Gemeinde Johannesberg im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

 Fockenberg-Limbach, Ortsteil der Ortsgemeinde Reichenbach-Steegen im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:

 Vockenberg
 Voggenberg